Појам Доброва се може односити на:

Словенија

 Доброва (Цеље) насељно место у градској општини Цеље, регија Савињска
 Доброва (Доброва - Полхов Градец), насељено место и средште општине Добрава-Полхов Градец, регија Средишњој Словенији
 Доброва (Кршко), насљено место у општини Кршко, регија Доњепосавска (регија)
 Доброва при Дравограду, насељено место у општини Дравоград, регија Корушка
 Доброва при Прихпви, насељено место у општини Оплотница, регија Подравска
 Доброва (Доброва - Полхов Градец), општина у регији Средишњој Словенији